Фу — многозначное слово.

 Фу — выражение отвращения, реакция на плохой запах, грязь и т. д., а также запретительная команда собаке.
 Фу — река в области Чунцина.
 Фу — горная деревня в Непале.
 Фу — знак каны.
 Фу — жанр китайской литературы.
 Фу — китайская клановая фамилия.
 Фу — древний дисский род, основавший царство Ранняя Цинь (351—394).